... ou d'influence asiatique, traduites en français et dont le titre y commence par la lettre X.

Les titres éventuellement accompagnés d'un astérisque (*) correspondent à des œuvres à paraître et sont donc susceptibles de varier.

Lien externe 
Liste de séries commençant par X.

Liste des bandes dessinées asiatiques par ordre alphabétique
en:List of licensed manga in English
id:Daftar manga
ko:애니메이션과 만화의 목록